

Назви 
 Йосіда
 Повіт Йосіда, Фукуй
 Замок Йосіда-Кооріяма
 Фудзі-Йосіда

Персоналії 
 Йосіда Кенко — японський поет і письменник кінця періоду Камакура  — початку періоду Намбокутьо.
 Йосіда Йосікацу — японський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Йосіда Саорі — японська борчиня, олімпійська чемпіонка.
 Йосіда Сунао - японський письменник-фантаст.
 Йосіда Тінамі - японська керлінгістка.
 Йосіда Юріка - японська керлінгістка.

Див. також 
 Yoshida Brothers
Японські прізвища